Packer steht für:

 Packer (Bohrung), Dichtelement einer Bohrung 
 Packer (Landwirtschaft), Gerät zur Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft
 Packprogramm, Computerprogramm zum Komprimieren von Dateien
 Packing (Phallus), Simulator eines Penis

Packer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Packer (1842–1907), amerikanischer Kannibale
 Ann Packer (* 1942), britische Leichtathletin
 Asa Packer (1805–1879), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Boyd K. Packer (1924–2015), US-amerikanischer Geistlicher, Prophet und Seher
 Brian Packer (1944–2021), britischer Boxer
 Charles Sandys Packer (1810–1883), britisch-australischer Musiker
 Debbie Ngarewa-Packer (* 1966), neuseeländische Politikerin der Māori Party
 Douglas Frank Hewson Packer (1906–1974), australischer Medienunternehmer
 Douglas Ricardo Packer (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Frederick Augustus Packer (1839–1902), australischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 George Packer (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Gerald Packer (1900–1962), australischer Offizier, Geschäftsmann und politischer Berater
 Horace Billings Packer (1851–1940), US-amerikanischer Politiker
 James Innell Packer (1926–2020), kanadischer Theologe
 James Packer (* 1967), australischer Medienunternehmer
 John Black Packer (1824–1891), US-amerikanischer Politiker
 John Richard Packer (* 1946), britischer Geistlicher, Bischof von Ripon und Leeds
 Kerry Packer (1937–2005), australischer Medienunternehmer
 Robert Clyde Packer (1879–1934), australischer Zeitungsunternehmer
 Toni Packer (1927–2013), deutsch-amerikanische, jüdische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Paker
 Packer Ditch
 Packer Lake
 Packers
 Backer
 Pecker